Генри, Майк ():
 Генри, Майк (1936—2021) — игрок в американский футбол и киноактёр, известный ролью Тарзана.
 Генри, Майк (род. 1964) — американский сценарист, продюсер, певец, актёр озвучивания.
  (род. 1935) — ямайский политик.